Николай Александрович Манихин (род. 1949) — протоиерей Русской Православной Церкви.

Биография 
Родился 26 октября 1949 года в селе Новодевичье Шигонского района Куйбышевской области.

После средней школы в 1969 году окончил Куйбышевский механико-технологический техникум. Высшее духовное образование получил в Московской духовной семинарии и в Московской духовной академии (в 1971—1976 годах). Женился в 1974 году.
 
Действительную военную службу проходил в Советской Армии в ракетных войсках Одесского военного округа.

Принял сан диакона, затем иерея в 1974 году. В сан протоиерея возведен Указом Владыки Иоанна (Снычова) в 1981 году.

С января 1981 года живет в Тольятти и служит в Храме Казанской иконы Божией Матери. В настоящее время в этом же храме служит диаконом его сын Вениамин, две дочери получают духовное образование. Имеет двух внуков.

Управляющий организацией — МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РПЦ.

Награды 
 Награждён церковными богослужебными наградами: крестом с украшениями (1986 год), правом ношения митры (1989), правом служения литургии при открытых царских вратах до херувимской песни (1995), правом служения литургии при открытых царских вратах до «Отче наш».
 Отмечен многочисленными епархиальными наградами и наградами Патриархии Русской Православной Церкви: орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (1987 год), орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени (2002), орденом Преподобного Серафима Саровского III степени (2005).
 Отец Николай награждён также светскими наградами:
 В 1999 году в честь 50-летия со дня рождения, 25-летия пастырского служения и 10 лет благочиния Николай Манихин был награждён Почетной грамотой Тольяттинской городской Думы.
 В 2002 году был удостоен государственной награды России — ордена Дружбы.
 21 мая 2008 года решением Думы городского округа Тольятти № 893 Манихину Николаю Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин Тольятти».

Примечания

Ссылки 
 МАНИХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Манихин Николай
 Интервью с Николаем Манихиным